Příjmení Greco nosí více významných osobností:

 Daniele Greco (* 1989) – italský atlet, trojskokan
 El Greco (1541–1614) – řecký malíř řeckého původu
 Gaetano Greco (1657–1728) – italský varhaník, kapelník, hudební skladatel a pedagog
 Gioacchino Greco (1600–1634) – italský šachový mistr a teoretik